Мурзакевич — фамилия. Родоначальником фамилии считается взятый в плен мальчик по имени Мурза, которого князь В. В. Голицын привёз в Москву из второго Крымского похода в 1689 году. Вскоре он стал крестником Софьи Алексеевны и Василия Васильевича и наречен Василием.

Известные носители:
 Мурзакевич, Константин Павлович — кавалер ордена Святого Георгия (1917)
 Мурзакевич, Никифор Адрианович (1769—1834) — священник, автор дневниковых записей о событиях 1812 года в Смоленске.
 Мурзакевич, Николай Никифорович (1806—1883) — историк и археолог, директор Ришельевского лицея (1853—1857)

Примечания